L'edizione 2000-2001 della Bundesliga si è conclusa con la vittoria finale del , che ha conquistato il suo diciassettesimo titolo. Il campionato è iniziato l'11 agosto 2000 e si è concluso il 19 maggio 2001.

Capocannonieri del torneo sono stati Sergej Barbarez dell' e Ebbe Sand dello  con 22 reti ciascuno.

Stagione

Avvenimenti 
Nel girone di andata di questo campionato comandano la classifica più squadre: i campioni in carica del  di Ottmar Hitzfeld, l' ed il ; è però lo  a laurearsi campione d'inverno. Il Bayern torna poco dopo al primo posto, e ci rimane fino al ventinovesimo turno, quando è battuto dallo Schalke nello scontro diretto. Un nuovo sorpasso si verifica alla penultima giornata, quando i bavaresi vincono contro il Kaiserslautern, mentre la squadra di Gelsenkirchen perde contro lo Stoccarda; l'ultimo turno inizia poi con il Bayern avanti di tre punti sullo Schalke, ma con una peggior differenza reti. Il titolo sembra andare ai Blu reale: hanno appena battuto 5-3 l'Unterhaching, mentre al novantesimo i Rossi sono sotto di un gol contro l', tuttavia questa partita non è ancora finita. E infatti, grazie ad un calcio di punizione indiretto calciato da Patrik Andersson i bavaresi ottengono in pieno recupero il pareggio che vale il titolo.

Il Bayern vince anche la Champions League, ed è così protagonista anche in campo internazionale: a Milano la squadra batte il Valencia ai calci di rigore; nella Coppa UEFA, invece, il Kaiserslautern raggiunge la semifinale; è qui fermato dai futuri vice-campioni dell'Alavés.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Germania e ammessa alla fase a gironi della UEFA Champions League 2001-2002
      Ammesse alla fase a gironi della UEFA Champions League 2001-2002
      Ammesse al terzo turno di qualificazione della UEFA Champions League 2001-2002
      Ammesse alla fase a gironi della Coppa UEFA 2001-2002
      Retrocesse in 2. Bundesliga 2001-2002

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria finale verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
 Punti negli scontri diretti
 Differenza reti negli scontri diretti
 Differenza reti generale
 Reti realizzate in generale
 Sorteggio

Risultati

Tabellone 

Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Bayern Monaco (19)
 Maggior numero di pareggi: Stoccarda, Unterhaching, Amburgo, Wolfsburg (11)
 Maggior numero di sconfitte: Bochum (21)
 Minor numero di vittorie: Bochum (7)
 Minor numero di pareggi: Hertha Berlino (2)
 Minor numero di sconfitte: Schalke, Borussia Dortmund (8)
 Miglior attacco: Schalke (65 gol fatti)
 Peggior attacco: Bochum (30 gol fatti)
 Miglior difesa: Schalke (35 gol subiti)
 Peggior difesa: Eintracht Francoforte (68 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Schalke (+30)
 Peggior differenza reti: Bochum (-37)
 Miglior serie positiva: Friburgo (10, 13ª-22ª) , Amburgo (10, 23ª-32ª) 
 Peggior serie negativa: Eintracht Francoforte (6, 14ª-19ª) 
 Maggior numero di vittorie consecutive: Hertha Berlino (5, 7ª-11ª) , Bayern Monaco (5, 17ª-21ª) 
Partite
 Più gol (8): 
Wolfsburg-Amburgo 4-4, 23 settembre 2000
Bayern Monaco-Borussia Dortmund 6-2, 4 novembre 2000
Schalke-Unterhaching 5-3, 19 maggio 2001
 Maggior scarto di gol (6): Wolfsburg-Colonia 6-0
 Maggior numero di reti in una giornata: 36 gol nella 17ª giornata
 Minor numero di reti in una giornata: 15 gol nella 32ª giornata
 Maggior numero di espulsioni in una giornata: 7 in 24ª giornata

Individuali

Classifica marcatori

Media spettatori

Arbitri 

 Markus Merk (22)
 Herbert Fandel (21)
 Hellmut Krug (21)
 Bernd Heynemann (19)
 Jürgen Aust (17)
 Lutz-Michael Fröhlich (17)
 Hartmut Strampe (17)
 Helmut Fleischer (16)
 Hermann Albrecht (15)
 Alfons Berg (15)
 Edgar Steinborn (14)
 Franz-Xaver Wack (14)

 Jürgen Jansen (13)
 Uwe Kemmling (12)
 Florian Meyer (12)
 Lutz Wagner (12)
 Jörg Keßler (11)
 Wolfgang Stark (11)
 Michael Weiner (10)
 Peter Gagelmann (8)
 Peter Sippel (8)
 Bernhard Zerr (1)

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 
 

2000-2001